Turtles kan avse:

 Teenage Mutant Ninja Turtles – en amerikansk, tecknad serie
The Turtles – en amerikansk popgrupp bildad år 1965